A330 peut faire référence à :

Véhicules

Aviation 
 Airbus A330, un avion de ligne du constructeur européen Airbus.

Autobus 
 Van Hool A330, un autobus du constructeur belge Van Hool ;
 Van Hool NewA330, un autobus du constructeur belge Van Hool.

Routes 
  Autoroute française A330 reliant Nancy à Flavigny-sur-Moselle.